«Фріска Вільйор» ФК () — шведський футбольний клуб представляє місто Ерншельдсвік.

Історія
Клуб засновано в лютому 1994 року на основі футбольної секції спортивного клубу ІФ «Фріска Вільйор».

З 1995 по 1998 рік новий клуб піднявся у системі ліг Швеції від Дивізіону 6 до Дивізіону 2. 

У сезоні 2004 року клуб брав участь у змаганнях другого ешелону шведського футболу (Супереттан), однак вибув із нього. Тепер виступає у нижчих дивізіонах.

Досягнення
Супереттан: 16-е місце (2004)

Сезони

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1994